Korkeala ist der Familienname folgender Personen:

 Hannu Juhani Korkeala, finnischer Veterinärmediziner und Lebensmittelhygieniker
 Sonja Korkeala (* 1969) finnische Violinistin und Hochschullehrerin